А́льфред При́чард Сло́ун или Сло́ан (23 мая 1875 года, Нью-Хейвен, Коннектикут — 17 февраля 1966 года, Нью-Йорк) — президент и генеральный директор автомобильной корпорации General Motors в 1923—1937 годах.

Биография 
Родился в семье зажиточного торговца чаем. В 1895 году окончил Массачусетский технологический институт.

В 1899 году отец Слоуна с компаньоном приобрели небольшой шарикоподшипниковый завод Hyatt Roller Bearing Company в Ньюарке (штат Нью-Джерси), на котором Альфред работал после института, и сделали его генеральным директором.

В 1916 году президент General Motors Уильям К. Дюрант предложил Слоуну объединиться, и через два года Слоун вошёл в директорат корпорации. В 1923 году акционеры назначили Слоуна президентом компании, поставив перед ним задачу создать эффективный централизованный менеджмент при сложившейся многодивизиональной структуре.

Под его руководством General Motors с начала 30-х годов стала лидером американского автомобилестроения.

После того как оставил должность президента из-за прогрессировавшей глухоты, занимал пост председателя совета директоров General Motors.

В 1930-е годы поддерживал активные деловые связи с гитлеровской Германией.

Он добровольно оставил пост президента корпорации в 1937 г. в возрасте 62 лет из-за прогрессировавшей глухоты, так как считал, что руководителю не следует демонстрировать свои физические недостатки.

Его работа в «Дженерал Моторс» на этом не закончилась. Слоун стал председателем совета директоров, получил почетную должность «главного менеджера», а в 1945—1958 гг. возглавил попечительский совет Онкологического института, финансировавшегося корпорацией.

Основатель благотворительной организации Фонд Альфреда Слоуна.

Роль в менеджменте 
Приверженец научной организации труда (тейлоризма). Впервые внедрил в автомобильную промышленность т. н. планируемое устаревание товара и позиционирование брендов. Наладил работу огромной дилерской сети General Motors по всей Северной Америке. Организационная схема General Motors, разработанная под руководством Слоуна, считается классической.

В 1964 году его именем была названа школа менеджмента Массачусетского технологического института, которой он оказывал спонсорскую помощь.

Награды 
 Медаль Гувера (1954)

Книги 
 Sloan, Alfred P. (1964), McDonald, John, ed., My Years with General Motors, Garden City, NY, USA: Doubleday.
 Sloan, Alfred P. (1941). Adventures of a white collar man. New York: Doubleday, Doran.

Примечания

Ссылки 
 Борис Шпотов Альфред Слоун — выдающийся менеджер XX века
 Джамшид Гараедаги. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами., стр.28

Персоналии:General Motors
Менеджеры США
Предприниматели США
Промышленники США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Политехнического института Нью-Йоркского университета